Чемпіонат світу з боротьби — це міжнародне змагання з боротьби серед команд, які представляють країни-члени Об'єднаного світ з боротьби (UWW), глобального керівного органу спорту. Кубки проводяться FILA (попередником UWW) щороку, починаючи з турніру 1973 року. Чемпіонат світу розпочався як подвійне змагання для найкращих команд кожного континенту, але тепер у нього беруть участь найкращі команди в рейтингу чемпіонатів світу попереднього року.

Змагання

Чоловіки, вільний стиль 

 Титули

  15
  14
  8
  7
  2
  1

Чоловіки, греко-римський стиль 

 Титули

  12
  7
  6
  4
  3
  2
  1
  1

Жінки, вільний стиль 

 Титули

  11
  6
  1

 Чемпіонат світу з боротьби
 Чемпіонат світу з боротьби 1956
 Чемпіонат світу з боротьби 1958

Список літератури 

 Загальний
 Всё о вольной борьбе : 1904—1996 [ постійне мертве посилання ]

 Специфічні

Посилання 
 База даних UWW

Змагання з боротьби